Турата () — топонимы в Республике Алтай России.

 Турата — приток реки Ануй.
 Турата — село в Усть-Канском районе, входит в состав Чёрноануйского сельского поселения

Примечания